Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková erano le detentrici del titolo, ma Krejčíková ha scelto di giocare solo il singolare. Siniaková ha fatto coppia con Lucie Hradecká, perdendo in finale contro Arantxa Rus e Tamara Zidanšek con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (finale)
  Gabriela Dabrowski /  Vera Zvonarëva (semifinale)

 Irina Bara /  Sara Sorribes Tormo (semifinale)
 Arantxa Rus /  Tamara Zidanšek (campionesse)

Wildcard 

  Mira Antonitsch /  Julia Grabher (primo turno)

 Jodie Burrage /  Sabine Lisicki (primo turno, ritirate)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Upper Austria Ladies Linz 2020